Георгий Георгиевский:
 Георгиевский, Георгий Адольфович (1907—1979) — театральный режиссёр, народный артист РСФСР, сын Адольфа Георгиевича.
 Георгиевский, Георгий Владимирович (род. 1958) — член Союза писателей России, мастер спорта СССР.